Локен — фамилия. Известные носители:
 Локен, Кристанна (род. 1979 года) — американская актриса и фотомодель.
 Локен, Марсель (1922—2009) — французский учёный, миколог и биохимик.
 Локен, Сиссель (род. 1969) — норвежская кёрлингистка на колясках, чемпионка мира 2017 года.